Одиннадцать кораблей Королевского флота назывались HMS Cumberland, в честь английского графства Камберленд:

 HMS Cumberland — 80-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1695; захвачен французами в бою у мыса Лизард в 1707. В 1715 продан Генуе, в 1717 Испании и переименован в Principe de Asturias. Отбит британцами в бою у мыса Пассаро в 1718; продан Австрии в 1720 и переименован в San Carlos.
 HMS Cumberland — 80-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1710; перестроен в 66-пушечный в 1739; затонул на якоре в 1760.
 HMS Cumberland — 8-пушечный брандер, бывший гражданский Alex Roberts; закуплен в 1739; разобран к 1742.
 HMS Cumberland — 8-пушечный брандер; в строю с 1745.
 HMS Cumberland — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1774; разобран в 1805.
 HMS Cumberland — шхуна; закуплена в 1803; захвачена французами в 1804.
 HMS Cumberland — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1807; превращен в плавучую тюрьму в 1830; переименован HMS Fortitude в 1833; выставлен на продажу в 1870, впоследствии продан.
 HMS Cumberland — 70-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1842; использовался как учебный корабль с 1870; сгорел в 1889. Остов разобран в тот же год.
 HMS Cumberland — броненосный крейсер типа Кент; спущен на воду в 1902; продан в 1921; разобран в 1923.
 HMS Cumberland (57) — тяжёлый крейсер типа Кент; спущен на воду в 1926; разобран в 1959.
 HMS Cumberland (F85) — фрегат типа 22; спущен на воду в 1986; запланирован к выводу из активного состава на 23 июня 2011.